Єдиноріг:

 Єдиноріг — міфічна істота
 Єдиноріг (геральдика)
 Єдиноріг (гаубиця) 
 Єдиноріг (сузір'я)
 Єдиноріг (економіка) — компанія-стартап, яка отримала ринкову оцінку вартості в розмірі понад 1 млрд доларів США. Термін використовується з початку 2010-х рр.
 Єдиноріг — інша назва нарвала
 Єдиноріг — шляхетський герб: див. Бонча